Mamady Keïta, Mamady Keita (ur. 1950 w Balandugu, zm. 21 czerwca 2021 w Belgii) – gwinejski djembefola, muzyk, perkusista, nauczyciel, popularyzator kultury Mande.

Młodość 
Mamady wcześnie zaczął przygodę z djembe, w wieku 7 lat jego matka widząc jego skłonności perkusyjne oddała go na naukę do miejscowego djembefola o imieniu Karinkadjan Kondé.
Kolejnym etapem kariery młodego Keity było wstąpienie do miejscowego baletu obejmującego jego prefekturę w wieku 12 lat.
Był to czas kiedy Gwinea była już niepodległym państwem. Prezydent Seckou Toure wziął sobie za cel promocję gwinejskiej kultury, dzięki temu powstał pierwszy narodowy balet "Djoliba" którego nazwa była nazwą rzeki Niger w języku Malinke. Do tegoż baletu wybierano najlepszych bębniarzy, najlepszych śpiewaków, tancerzy, wykonawców tradycyjnej muzyki, grających na narodowych instrumentach jak Balafon, Kora, Fula, czy Ngoni. Mamady w wieku lat 14 dołączył do baletu, którego zadaniem było podkreślenie rewolucyjnych sukcesów nowo powstałej Gwinei. W samym balecie początkowo było również 14 innych perkusistów, z tym że po 9 miesiącach treningów na dłuższy czas została tylko czwórka z nich.

Balet Djoliba 
Mamady wraz z całą trupą artystyczną ćwiczyli w pałacu prezydenckim, będąc oczkiem w głowie samego prezydenta Seckou Toure. Zespół z powodzeniem koncertował po świecie odwiedzając różne państwa Afrykańskie, Chiny, Związek Radziecki, kraje Europy Zachodniej W 1979 roku Mamady Keita zostaje dyrektorem artystycznym baletu. W 1984 roku nieoczekiwanie umiera prezydent Toure, wobec czego kończą się pomyślne czasy dla baletu. Nie był to chyba decydujący powód, że Keita decyduje o odejściu. Powodem była na pewno możliwość uzyskania swobody, sprawdzeniu się w roli aranżera, oraz odniesienie osobistego sukcesu, wykorzystując swoją wirtuozerską grę na Djembe, oraz zdobyte doświadczenie.

Opuszczenie Gwinei 
W 1986 Mamady dołącza w Nigerii do zespołu Koteba, gdzie nie zagrzewa długo miejsca i decyduje się pójść własną drogą.
W 1991 tworzy szkołę perkusji "Tam Tam Mandigue", która zyskuje renomę na świecie. Mamady jest również zapraszany w różne strony świata, prowadząc głównie warsztaty, ale również dając koncerty ze swoim zespołem Sewa Kan co znaczy w j. Malinke "dźwięk radości".

Ciekawostki 
Siedemnastoletni Mamady Keita jako członek "Djoliby" został ujęty w filmie Harry'ego Belafonte zatytułowanym Africa Dance. W latach 90 wystąpił w dwóch filmach dokumentalnych Laurenta Chevaliera: filmie biograficznym "Djembefola",
oraz "Mogobalu" – co znaczy "Mistrzowie" w którym pojawili się także inni znani muzycy zachodnioafrykańscy m.in. uważany za perkusistę tej samej klasy co Mamady Keita Famoudou Konate, znany z utworu Yeke-Yeke grający na korze Mory Kante, Dou Dou N'Diaye Rosse wirtuoz senegalskiego bębna o nazwie Sabar.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Mamady'ego Keity
 Strona Tam Tam Mandigue

Gwinejscy muzycy
Muzycy folkowi
Urodzeni w 1950
Zmarli w 2021
Perkusiści